Wruck ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wruck (* 1993), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Dieter Wruck (1940–2022), deutscher Fußballspieler
 Dylan Wruck (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Ekkehard Wruck (1942–2003), deutscher Politiker aus Berlin
 Horst Wruck (1946–2022), deutscher Fußballspieler
 Jacqueline Wruck (* 1998/99), deutsches Model
 Julian Wruck (* 1991), australischer Diskuswerfer
 Torsten Wruck (* 1969), deutscher Fußballspieler